Kaspar Freuler ist der Name folgender Personen:

* Kaspar Freuler (Oberst) (um 1595–1651), Schweizer Militär
 Kaspar Freuler (Schriftsteller) (1887–1969), Schweizer Lehrer, Journalist und Schriftsteller